Der Begriff Raumfilter bezeichnet

in der Optik ein Mikroobjektiv zur Homogenisierung eines Wellenfeldes, siehe Raumfilter (Optik)
in einen Teil der Belüftungsanlage von Schutzräumen, siehe Raumfilter (Schutzraum)
in der Technik einen Kiesfilter für die Partikelabscheidung aus Flüssigkeiten